Eurobird foi uma série de satélites de propriedade e operados pela Eutelsat. Os satélites Eurobird fornecia radiodifusão e serviços de telecomunicações, principalmente para a região Ocidental e Central da Europa a partir das posições orbitais de 28,5, 25,5 e 33 graus de longitude leste.

A marca Eurobird foi extinta em 1 de março de 2012, a série de satélites foi incorporada à principal frota da Eutelsat, como parte de um rebranding da empresa.

Satélites

Ver também 
 Lista de satélites da Eutelsat
 Hotbird
 Atlantic Bird

Satélites de telecomunicações
Satélites geoestacionários